Manzoni ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Manzoni (1785–1873), italienischer Schriftsteller
 Antonella Manzoni (* 1980), italienische Grasskiläuferin
 Carlo Manzoni (1909–1975), italienischer Maler, Schriftsteller und Drehbuchautor
 Flavio Manzoni (* 1965), italienischer Architekt und Automobildesigner 
 Giacomo Manzoni (1908–1991), wirklicher Name des italienischen Bildhauers, Grafikers und Zeichners Giacomo Manzù 
 Giacomo Manzoni (* 1932), italienischer Komponist und Musikpädagoge
 Mario Manzoni (* 1969), italienischer Radrennfahrer
 Piero Manzoni (1933–1963), italienischer Künstler
 Pio Manzoni (1939–1969), wirklicher Name des italienischen Industriedesigners Pio Manzù 
 Simon Manzoni (* 1985), italienischer Fußballspieler
 Solvejg Albeverio-Manzoni (* 1939), schweizerische Malerin und Autorin
 Rebecca Manzoni (* 1972), französische Journalistin und Produzentin
 Romeo Manzoni (1847–1912), Schweizer Hochschullehrer, Politiker, Philosoph und Publizist

Manzoni steht für:

 (14103) Manzoni, ein nach Alessandro Manzoni benannter Asteroid
 Manzoni Bianco, eine Rebsorte